Пэк:
 ПЭК — производственный экологический контроль.
 Пэк (мифология) — лесной дух.